
Termin -{CRX}- ima više značenja.
 Aerodrom Kam Ran, IATA oznaka aerodroma u Vijetnamu
 CRX (gen)